Кульнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кульнево — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Кульнево — бывший посёлок в Дубровском районе Брянской области.
 Кульнево — село в Жирятинском районе Брянской области.
 Кульнево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Кульнево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Кульнево — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Кульнево — бывшая деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Кульнево — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Кульнево — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Кульнево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.